Life в перекладі з англійської — життя.

 Лайф (журнал) — американський журнал «Life».
 life:) — оператор мобільного зв'язку.